Eccles ist der Familienname folgender Personen: 

 Clancy Eccles (1940–2005), jamaikanischer Musiker
 David Eccles (1849–1912), US-amerikanischer Unternehmer
 David H. Eccles, südafrikanischer Zoologe
 David Eccles, 1. Viscount Eccles (1904–1999), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons
 Diana Eccles, Viscountess Eccles (* 1933), britische Life Peeress 
 Edith Eccles (1910–1977), britische Klassische Archäologin

 Jacquelynne Eccles, US-amerikanische Professorin und Forscherin für pädagogische Psychologie
 Joanne Eccles (* 1989), britische Voltigiererin und Europameisterin
 John Eccles (1668–1735), britischer Komponist
 John Eccles, 2. Viscount Eccles (* 1931), britischer Peer und Geschäftsmann
 John Carew Eccles (1903–1997), australischer Physiologe, Philosoph und Nobelpreisträger
 Lindsey Eccles (1908–1991), britischer Automobilrennfahrer
 Marjorie Eccles, britische Autorennfahrerin
 Marriner S. Eccles (1890–1977), US-amerikanischer Unternehmer und Vorsitzender des Federal Reserve Boards
 Robert G. Eccles (* 1951), US-amerikanischer Experte für integrierte Rechnungslegung und Professor für Wirtschaftswissenschaften
 Rosie Eccles, britische Boxerin 
 Roy Eccles (1900–1938), britischer Automobilrennfahrer
 Solomon Eccles (1618–1683), englischer Musiker
 Tony Eccles (* 1970), englischer Dartspieler
 William Henry Eccles (1875–1966), britischer Physiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eccles (Idaho)
 Eccles (Missouri)
 Eccles (Nevada)
 Eccles (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Eccles (Greater Manchester)
 Eccles (Kent)
 Eccles (Scottish Borders)
 Eccles (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Frankreich:
 Eccles (Nord) 

in Guyana:
 Eccles (Guyana)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eccles Avenue Historic District, in Ogden, Utah, ID-Nr. 76001840
 Eccles Building, in Ogden, Utah, ID-Nr. 82004187

Siehe auch:
 Mount Eccles, inaktiver Vulkan im Südwesten von Victoria, Australien nahe der Ortschaft Macarthur
 Ackles